Во многих странах существуют или ранее существовали комиссии по атомной энергии. К таким комиссиям относятся:

 Национальная комиссия по атомной энергии, Аргентина (с 1950 г. по настоящее время)
 Австралийская комиссия по атомной энергии (1952–1987)
 Комиссия по атомной энергии Бангладеш (с 1973 г. по настоящее время)
 Комиссариат по атомной и альтернативным видам энергии, Франция (с 1945 г. по настоящее время)
 Комиссия по атомной энергии Индии (с 1948 г. по настоящее время)
 Комиссия по атомной энергии Японии (原子 力 委員会) (с 1955 г. настоящее время)
 Комиссия по атомной энергии Пакистана (с 1956 г. по настоящее время)
 Комиссия Организации Объединенных Наций по атомной энергии (1946–1948)
 Комиссия по атомной энергии США (1946–1974)
 Комиссия СНГ (Содружества Независимых Государств) по использованию атомной энергии в мирных целях (с 1955 г. настоящее время)
 Комиссия по атомной энергии Нигерии (с 1976 г. по настоящее время)
 Комиссия по атомной энергии Иордании (с 2008 г. по настоящее время) 
 Национальная комиссия по ядерной энергии Бразилии (CNEN)

См. также 

 Атомная энергетика Китая
 Международное агентство по атомной энергии

Примечания 

Ядерная энергетика